Же́рдев — русская фамилия.

Известные носители 
 Жердев, Александр Николаевич (род. 1937) — советский футболист.
 Жердев, Андрей Вадимович (род. 1989) — российский футболист. Сын Вадима Жердева.
 Жердев, Вадим Владимирович (1960—2020) — советский и российский футболист, тренер.
 Жердев, Виктор Иванович (1920—1945) — советский лётчик.
 Жердев, Владисла́в Петро́вич (в монашестве Панкратий; род. 1955) — епископ Русской православной церкви, епископ Троицкий, викарий.
 Жердев, Глеб Сергеевич (род. 2000) — белорусский футболист, полузащитник.
 Жердев, Иван Тихонович (1904—1983) — советский учёный-металлург, лауреат Сталинской премии.